Macedonia Północna – państwo na Półwyspie Bałkańskim, powstałe po rozpadzie Jugosławii (w latach 1991–2019 pod nazwą Macedonia), dawna Socjalistyczna Republika Macedonii
 Macedonia – w starożytności królestwo, potem rzymska prowincja na Półwyspie Bałkańskim
 Górna Macedonia – górzysty region w zachodniej części starożytnej Macedonii
 Macedonia – region historyczno-geograficzny na terenie Grecji, Bułgarii, Macedonii Północnej i Albanii
 Macedonia (Grecja) – region w Grecji
 Macedonia Środkowa – region administracyjny Grecji
 Macedonia Wschodnia i Tracja – region administracyjny Grecji
 Macedonia Zachodnia – region administracyjny Grecji
 Macedonia – prowincja rzymska

Stany Zjednoczone 
 Macedonia (Alabama) – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Pickens
 Macedonia (Illinois) – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Hamilton
 Macedonia (Iowa) – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Pottawattamie
 Macedonia (Ohio) – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Summit
 Macedon (miasto w hrabstwie Wayne) – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne
 Macedon (wieś w hrabstwie Wayne) – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne
 gmina Macedonia (ang. Macedonia Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pottawattamie